

Plaatsnaam 
 Hollow Creek (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky

Film 
Hollow Creek (film), een Amerikaanse speelfilm